Альфёльди () — венгерская фамилия. Носители:

 Альфёльди, Андраш (1885—1981) — венгерско-швейцарско-американский историк, искусствовед, эпиграфист, нумизмат и археолог.
 Альфёльди, Геза (1935—2011) — венгерский историк-антиковед.
  (род. 1927) — венгерский генетик, действительный член Венгерской академии наук.